Rzepka ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Rzepka, deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Peter Rzepka (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Sylvia Rzepka (* 1976), deutsche Westernreiterin

Siehe auch:
 Repka